Brunni ist der Name folgender Orte:

 Brunni SZ, ein Ortsteil der Gemeinde Alpthal im Kanton Schwyz, Schweiz 
 Brunni (Engelberg), eine Alp und Ausflugsgebiet oberhalb von Engelberg, Kanton Obwalden, Schweiz
 Brunnital, Alp und verschiedene Täler im Kanton Uri, Schweiz
 Brunnigletscher oder auch Brunnifirn, ein Gletscher am Ende des Brunnitals, eines Seitentals des Maderanertals im Kanton Uri, Schweiz

Brunni oder Brúnni ist der Familienname folgender Personen:
 Signar á Brúnni (* 1945), färöischer Politiker der republikanischen Partei Tjóðveldi sowie ehemaliger Ministerpräsident der Färöer

Siehe auch:
 Bruni